Per Montecchi si può intebdere:

 Montecchi – famiglia ghibellina di Verona
 Marcello Montecchi – attore svizzero
 Paolo Montecchi – fumettista italiano
 Piero Montecchi – cestista italiano
 Piero Montecchi – fumettista italiano